Talang (Filipijnen), een district op de Filipijnen
 Talang (Thailand), een district in Thailand
 Talang (televisie), Zweedse versie van Holland's Got Talent
Indonesië
 Talang (vulkaan), een actieve vulkaan in de provincie West-Sumatra
 Talang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Talang (Bayat), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Talang (Talang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Talang (Jogorogo), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Talang (Rejoso), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Talang (Sendang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Talang (Payakumbuh Barat)